Александровська Алла Олександрівна (1948, Харків) — український політик, народний депутат України (від 1998).
 Александровська Лариса Помпеївна (1904, Мінськ — 1980, Мінськ) — білоруська співачка (сопрано), режисер, народний артист СРСР (1940).

Александровська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Александровська — колишня станиця, тепер частина Пролетарського району міста Ростов-на-Дону, Ростовська область

Див. також 
 Александров